Chico znamená ve španělštině „dítě“ (výslovnost [čiko]), v portugalštině je to domácí podoba jména Francisco (výslovnost [šiku]).

 Chico Buarque (* 1944), brazilský písničkář
 Chico Freeman (* 1949), americký saxofonista
 Chico Marx (1887–1961), americký herec, jeden z bratrů Marxových
 Chico Mendes (1944–1988), brazilský ekologický aktivista
 Chico Serra (* 1957), brazilský automobilový závodník
 Chico Xavier (1910–2002), brazilský spiritista

města
 Chico (Kalifornie), město v USA
 Chico (Texas), město v USA

řeky
 Chico (přítok Argentinského moře), řeka v Argentině (Santa Cruz)
 Chico (přítok Gallegos), řeka v Argentině (Santa Cruz) a Chile
 Chico (přítok Chubutu), řeka v Argentině (Chubut)
 Chico (přítok Chucunaque), řeka v Panamě (Darién)

další významy
 Chico (píseň), píseň skupiny The Concretes
 Chico (film), koprodukční film (Ibolya Fekete)
 Chico (kocour), kocour papeže Benedikta XVI.
 Chico a Rita, španělský animovaný film

Externí odkazy